Гней Корне́лий Ле́нтул Гету́лик () — имя нескольких римских политиков:
 Гней Корнелий Лентул Гетулик — ординарный консул 26 года;
 Гней Корнелий Лентул Гетулик — консул-суффект 55 года, сын предыдущего.